Пограничье. Межавторский цикл произведений — цикл фантастических произведений, начатый писателем Сергеем Лукьяненко романом «Застава» и продолженный другими авторами, как в соавторстве с ним, так и самостоятельно. Произведения не обладают общей сюжетной линией. Герои романов также не пересекаются друг с другом, за исключением романов «Реверс» (2), где герои «Заставы» упоминаются в контексте событий романа, «Синтез» (7), и «Разлом» (9). Истории объединяет только локации (Земля, Центрум, некоторые другие миры), и описанные в первой книге необходимые условия для перехода из мира в мир (порталы), а также характерные особенности центрального из миров описываемой вселенной — Центрума.

Сюжет 
Центрум — центральный мир вселенной, окружённой «лепестками» планет. На эти планеты можно попасть с помощью порталов, открываемых так называемыми «проводниками». Теоретически проводником может стать любой человек. Для этого нужно понять, как открыть портал и куда он ведёт. Когда-то давно Центрум был силён и могущественен, а в технологическом плане намного превосходил Землю. Однако по не выясненной до конца причине его постигла странная эпидемия, названная «высокомолекулярной чумой». Эпидемия разрушила все углеводороды и их соединения, отбросив экономику Центрума на столетия назад, в эпоху паровых двигателей. Теперь Центрум из соображений собственного выживания вынужден мириться и сотрудничать с «чужаками» — выходцами из другим миров-лепестков. Чужаки приходят в основном с Земли и становятся либо пограничниками, отлавливающими нарушителей местных немудрёных законов, либо контрабандистами, ведь в Центруме простые антибиотики иногда стоят дороже золота…

История создания 
Межавторский цикл начат в 2013 с публикации романа С. Лукьяненко «Застава». Роман, помимо основного названия, также имел подзаголовок «Пограничье». Такой же подзаголовок имеют и остальные книги серии.

Второй и третий романы цикла, «Реверс» и «Самоволка» написаны Сергеем Лукьяненко в соавторстве с Александром Громовым и Михаилом Тыриным . Пятый роман, «Рекрут», принадлежит перу Владимира Васильева, с которым Лукьяненко уже сотрудничал при создании романа «Дневной дозор» (2000). Васильев также является автором первого спин-оффа по вселенной Дозоров  — романа «Лик Чёрной Пальмиры» (2000).

По заявлению автора замысла, Сергея Лукьяненко, цикл будет иметь завершение. Цитата: «…цикл будет завершен теми, кто его начинал. Цикл обещает быть долгим, разноплановым, но конечным».

Кроме того, автором восьмой книги цикла, Валентином Холмогоровым, было заявлено в персональном блоге следующее: «Что же касается вопроса о будущем цикла „Пограничье“ — да, кое-что мне известно. До конца этого года (2016) выйдет девятая и предпоследняя книга серии под названием „Разлом“. Не буду раскрывать всех секретов, скажу лишь, что читатели вновь увидят знакомые имена, как на страницах книги, так и на ее обложке :). Ну, а десятая книга под рабочим названием „Очаг“, скорее всего, увидит свет в следующем, 2017-м году. Она и завершит цикл».

Интересный факт: дата написания романа «Синтез»(7) известна и указана автором, Сергеем Слюсаренко, в конце произведения: апрель-август 2012 года, тогда как первый роман серии, «Застава», вышел в свет в 2013 году. Отсюда становятся понятны некоторые расхождения в описании особенностей Центрума в романе С. Слюсаренко и произведениях других авторов.

В 2016 году издательство «АСТ» выпущен комплект из 4 книг «Легенды Центрума », объединённых в один картонный бокс. Издание включает в себя первые четыре романа серии: Застава; Реверс ; Самоволка ; Ренегаты .

Десятая, заключительная книга серии, «Очаг», вышла из печати 21 мая и поступила в продажу 30 мая 2018 г.

Награды и премии 
 Премия «Созвездие Большой Медведицы» фестиваля фантастики «Созвездие Аю-Даг» и Интернационального Союза Писателей, 2013 год.
 РосКон, 2015, Межавторский проект

Список произведений 
 2013 — «Застава». Автор: Сергей Лукьяненко;
 2014 — «Реверс »". Автор: Сергей Лукьяненко в соавторстве с Александром Громовым;
 2014 — «Самоволка ». Автор: Сергей Лукьяненко в соавторстве с Михаилом Тыриным;
 2015 — «Ренегаты ». Автор: Сергей Волков;
 2015 — «Рекрут ». Автор: Владимир Васильев;
 2016 — «Коллекционер». Автор: Дмитрий Казаков;
 2016 — «Синтез». Автор: Сергей Слюсаренко;
 2016 — «Крылья». Автор: Валентин Холмогоров;
 2017 — «Разлом». Авторы: Валентин Холмогоров, Михаил Тырин;
 2018 — «Очаг». Авторы: Сергей Лукьяненко; Валентин Холмогоров.

Краткие синопсисы произведений 
«Застава». Когда обыкновенный москвич Иван случайно оказался в Центруме, он не поверил своим глазам, а поверив, остался там, служить, пограничником, в корпусе пограничной стражи. Неся службу, он узнаёт, что «молекулярная чума» — это дело рук человеческих, или не человеческих, и что такая же эпидемия может поразить и Землю, и это надо предотвратить любой ценой…

«Реверс». Вы пробовали остановить решительного человека, забывшего себя в чужом мире и жаждущего вспомнить? Даже не пытайтесь. Ничего не выйдет. А пытались ли вы остановить решительную женщину, мечтающую вернуть любимого? Тоже не пытайтесь. Зато новичком, недавно открывшим в себе способность проникать в Центрум, можно вертеть как угодно. До поры до времени. Особенно если он наивно полагает, что быть пограничником — скучно, а контрабандистом — романтично…

«Самоволка». Идеальных планов не бывает, — в этом пришлось убедиться обычному московскому бизнесмену Степану Зайцеву. Согласившись подменить рванувшего в самоволку брата-близнеца — сотрудника оперативного бюро пограничного дивизиона в загадочном Центруме, — он оказался вдруг в самом сердце чужого, враждебного, смертельно опасного мира. Мира, где спокойному и совсем не воинственному «деловому человеку» предстоит научиться притворяться и лгать, терпеть голод и боль, сражаться и убивать…

«Ренегаты». Бывший контрабандист по прозвищу Гонец и его «коллега» Костыль неожиданно для себя оказались хранителями образца уникального оружия, переправленного с Земли неизвестному адресату и категорически запрещенного в Центруме. Но кому предназначалось оружие? Какая сила, доселе неизвестная, готова вступить в борьбу за власть над Центрумом? И какую роль в новом раунде Большой игры предстоит сыграть заброшенному в Центрум художнику Олегу Сотникову?..

«Рекрут». Приморское государство Джаваль, по-южному богатое, ленивое и сонное, не любит перемен — да и зачем они, если безбедная и спокойная жизнь и так прекрасна? Однако именно в степях Джаваля начинается сложная многоходовая операция, в которую оказываются вовлеченными самые разные игроки — от спецслужб Клондала и Сургана до контрабандистов, бандитов и представителей пограничной стражи. Однако главной фигурой совершенно неожиданно становится молодой компьютерщик Костя Степанов, решивший подработать простым носильщиком у торговцев…

«Коллекционер». Такую коллекцию — ни продать, ни показать. «Собирая» визиты в причудливые реальности, проводник добрался до Центрума, где обнаружил секретный лагерь цадской инквизиции. Готовящихся в нём проповедников учат обращаться не только с молитвенником, но и с автоматом и взрывчаткой… Взбалмошная красотка с таинственной биографией, агенты спецслужб, пограничники, одержимые жаждой власти церковники, да ещё и стоящие за ними чужаки из неведомо какого мира… не слишком ли много для простого коллекционера?

«Синтез». Если искренне о чём-то мечтать, то мечта обязательно сбудется. Так сбылась мечта Олега Шергина о контакте с внеземной цивилизацией. В результате цепочки невероятных событий он попадает в Центрум и становится аспирантом одного из самых уважаемых университетов Лореи. Олег даже помог мартышам восстановить историческую справедливость — ведь они тоже разумны, и имею полное право жить на родной планете наравне со всеми, вот только существуют силы, которые не согласны признать существующие статус-кво и готовы на всё, чтобы «переиграть» расстановку сил в Центруме, лишив его статуса центрального мира…

«Крылья». Частный пилот Дмитрий и представить себе не мог, что его двухместный самолет оригинальной конструкции станет предметом пристального интереса со стороны агентов спецслужб. Тем более — агентов, явившихся из другого мира. А очутившись в этой вселенной, он попадает в самый эпицентр хитрых политических интриг, которые плетут правители Сургана в борьбе за неограниченную власть над Центрумом.

«Разлом». И вновь, как в дни Катастрофы, содрогнулись равнины и горы застывшего в повседневности Центрума. Рвутся через границы танковые колонны, наматывая на траки жухлую степную траву. Горят заставы, а сами бойцы Пограничной Стражи вынуждены направлять оружие против тех, кого и в мыслях не могли считать врагами. Беда не обходит стороной и бойцов 16-й заставы — Хмеля, Деда, Ударника. Их ждут новые опасности и новые дороги: они узнают, что творится на дне Разлома, раскроют мистические тайны, которые хранит племя мартышей, и даже увидят своими глазами таинственный мир Очага…

«Очаг». Каждая история когда-нибудь заканчивается. Бывшему командиру 16-й пограничной заставы по прозвищу Ударник предстоит решить непростую задачу: агенты Очага грозят катастрофой его родному миру, а времени, чтобы предотвратить её, осталось совсем немного. Он должен преодолеть множество препятствий, проникнуть в самое логово врага, разгадать его планы, и, возможно, пожертвовать всем, чтобы добиться главной цели — спасти Землю от неминуемой гибели. тогда у человечества появится шанс, единственный последний шанс выжить.

Ссылки 
 Официальный сайт  писателя Сергея Лукьяненко
Романы Сергея Лукьяненко